Wolfgang Müller kan syfta på bland andra:

* Wolfgang Müller (1816–1873), tysk skald
 Wolfgang Müller (född 1957), tysk konstnär